Il Gruppo Mondiale 2019 è il massimo livello di competizione della Fed Cup 2019. Solo le otto squadre partecipanti al Gruppo Mondiale possono infatti vincere il trofeo della Fed Cup. Le quattro squadre sconfitte nel primo turno (i quarti di finale) disputano gli spareggi per tentare di rimanere nel Gruppo Mondiale anche nell'edizione successiva.

Tabellone

Quarti di finale

Repubblica Ceca vs. Romania

Belgio vs. Francia

Germania vs. Bielorussia

Stati Uniti vs. Australia

Semifinali

Francia vs. Romania

Australia vs. Bielorussia

Finale

Australia vs. Francia

Voci correlate 
 Fed Cup
 Fed Cup 2019
 Fed Cup 2019 Spareggi Gruppo Mondiale
 Fed Cup 2019 Gruppo Mondiale II

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2019